Koivula steht für:
 Koivula (Kotka), ein Stadtteil der finnischen Stadt Kotka
 Koivula (Pori), ein Stadtteil der finnischen Stadt Pori
 Koivula (Turku), ein Stadtteil der finnischen Stadt Turku

Koivula ist der Familienname folgender Personen:
 Heli Koivula Kruger (* 1975), finnische Weit- und Dreispringerin
 Otto Koivula (* 1998), finnischer Eishockeyspieler